Morawski, Morawska (nazwisko)
 Morawski (herb szlachecki)